Tigra  – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Tigra  – personaggio dei fumetti DC Comics
 Tigra  – personaggio della serie anime e manga Hamtaro
 Tigra  – distretto della Costa Rica
 Opel Tigra  – automobile prodotta dalla Opel

Pagine correlate 
 Tigre (disambigua)
 Tigri (disambigua)
 Tiger